Серена Уильямс — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Светлана Кузнецова — защищала свой титул в качестве третьей ракетки турнира, но уступила в четвёртом круге.

Общая информация 
Выиграв титульный матч, Серена Уильямс в шестой матч победила Жюстин Энен-Арденн. Во второй раз выигрыш приходится на финал. Впервые за девять матчей американка уступила сет, не взяв в нём ни гейма.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Жюстин Энен (Финал)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Ким Клейстерс (Четвёртый раунд)
  Мартина Хингис (Третий раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Третий раунд)
  Николь Вайдишова (Четвертьфинал)
  Анна Чакветадзе (Полуфинал)
  Динара Сафина (Четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Ана Иванович (Второй раунд)
  Серена Уильямс (Титул)
  Шахар Пеер (Полуфинал)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)

<li> Татьяна Головин (Третий раунд)
<li> Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
<li> Франческа Скьявоне (Второй раунд)
<li> Катарина Среботник (Третий раунд)
<li> Марион Бартоли (Второй раунд)
<li> Ай Сугияма (Третий раунд)
<li> Луция Шафаржова (Третий раунд)
<li> Татьяна Гарбин (Четвертьфинал)
<li> Саманта Стосур (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
<li> Чжэн Цзе (Второй раунд)
<li> Алёна Бондаренко (Второй раунд)
<li> Мария Кириленко (Второй раунд)
<li> Северин Бремон (Второй раунд)
<li> Мартина Мюллер (Второй раунд)
<li> Мара Сантанджело (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Sony Ericsson Open 2007